L'Entente Perrier Vergèze est un club de football français basé à Vergèze et fondé en 1905 sous le nom d'Union Cycliste Vergézoise.

Bien que ce club soit l'un des plus vieux du département du Gard, il a fallu attendre de nombreuses années et une fusion avec l'équipe de football entreprise, l'AS Source Perrier, pour voir le club vergèzois émerger des divisions de district. Après une brève apparition dans les années 1980 en Division d'Honneur, ce n'est qu'à partir de 1995 que le club réalise une véritable percée. En effet, après seulement trois saisons en Division d'Honneur, le club accède à la CFA 2 en 1997 où il va passer huit saisons avant d'être relégué administrativement à la suite de gros problèmes financiers en Division d'Honneur Régionale en 2006.

Le club évolue en Régional 2 depuis la saison 2017-2018.

L'équipe phare évolue sur le Stade Stéphane Diagana, tandis que les équipes de jeunes évoluent sur le mythique Stade Perrier.

Histoire

Image et identité 

Les couleurs du clubs sont le vert et le blanc, qui sont les couleurs du club depuis la fusion avec l'ASSP.

Palmarès et records 
À l'issue de la saison 2017-2018, l'Entente Perrier Vergèze totalise 8 participations en CFA 2.

Le tableau ci-dessous récapitule tous les matchs officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales à l'issue de la saison 2017-2018 :

° dont les 6 saisons de guerre (1939-1940 à 1944-1945)

<center>

|}

Palmarès 
Le palmarès du club se compose d'un titre de champion du Languedoc-Roussillon, de trois victoires en Coupe Gard-Lozère.

Records

Structures du club

Stades 
Le stade principal du club est le stade Stéphane Diagana situé allée des pins à Vergèze. Cependant, plusieurs matchs du club se jouent également au stade Perrier situé à proximité.

Aspects juridiques et économiques 
Organigramme

Joueurs et personnalités

Joueurs emblématiques 

  Mahamat Hissein (International tchadien)
  Alexandre Villaplane
 Mika Wolff ( petit prince )

Entraîneurs et présidents 

Liste des entraîneurs
 1996-1998 :  Bernard Blaquart
Liste des présidents 
  Kadda Raho

Autres équipes 
Les équipes de jeunes évoluent aux niveaux de la Ligue du Languedoc-Roussillon et du district Gard-Lozère.

Culture populaire

Notes et références

Notes

Références 

Club de football du Gard